Carr Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carr Mountain (Arizona)	
 Carr Mountain (Georgia)	
 Carr Mountain (Maine)	
 Carr Mountain (New Hampshire)
 Carr Mountain (New Mexico)	
 Carr Mountain (North Carolina)	
 Carr Mountain (Virginia)